Карин може да се односи на:

 Горњи Карин, насеље града Обровца, Далмација, Република Хрватска
 Доњи Карин, насеље града Бенковца, Далмација, Република Хрватска